P100 (Letland), een regionale weg in Letland
 P100, een politieke partij in Curaçao
 Papyrus 100, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament